Thomas James Brodie (né le  à Chatham en Ontario) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur. Il évolue actuellement avec les Maple Leafs de Toronto de la Ligue nationale de hockey.

Biographie

Carrière en club 
Brodie a été repêché en  par les Flames de Calgary lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2008. Il passe professionnel en 2010.

Carrière internationale 
Brodie a été sélectionné pour participer au championnat du monde de hockey sur glace 2013 avec le Canada.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007|| Flyers de Leamington || ON-Jr.B|| 43|| 8|| 38|| 46|| 104|| 5|| 1|| 2|| 3|| 12
|-
| 2006-2007|| Spirit de Saginaw|| LHO|| 20|| 0|| 4|| 4|| 23|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2007-2008|| Spirit de Saginaw|| LHO|| 68|| 4|| 26|| 30|| 73|| 4|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2008-2009|| Spirit de Saginaw|| LHO|| 63|| 12|| 38|| 50|| 67|| 8|| 3|| 6|| 9|| 8
|-
| 2009-2010|| Spirit de Saginaw|| LHO|| 19|| 4|| 19|| 23|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Colts de Barrie|| LHO|| 46|| 3|| 30|| 33|| 38|| 17|| 1|| 14|| 15|| 14
|-
| 2010-2011|| Flames de Calgary|| LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Heat d'Abbotsford|| LAH|| 68|| 5|| 29|| 34|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Flames de Calgary || LNH|| 54|| 2|| 12|| 14|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Heat d'Abbotsford || LAH|| 12|| 1|| 2|| 3|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Flames de Calgary || LNH|| 35|| 1|| 19|| 20|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Heat d'Abbotsford || LAH|| 47|| 2|| 12|| 14|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Flames de Calgary || LNH || 81 || 4 || 27 || 31 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Flames de Calgary || LNH || 81 || 11 || 30 || 41 || 30 || 11 || 1 || 4 || 5 || 0
|-
| 2015-2016 || Flames de Calgary || LNH || 70 || 6 || 39 || 45 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Flames de Calgary || LNH || 82 || 6 || 30 || 36 || 24 || 4 || 0 || 4 || 4 || 2
|-
| 2017-2018 || Flames de Calgary || LNH || 73 ||4 ||28 || 32 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Flames de Calgary || LNH || 79||9 ||25 ||34 ||24 ||5 ||2 ||0 ||2 ||6 
|-
| 2019-2020 || Flames de Calgary  || LNH || 64 ||4 ||15 ||19 ||36 ||10 ||1 ||3 ||4 ||6 
|-
| 2020-2021|| Maple Leafs de Toronto || LNH || 56 || 1 || 13 || 14 || 12 || 7 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2021-2022 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 82 || 4 || 24 || 28 || 34 || 7 || 0 || 2 || 2 || 6

| 772 || 53 || 255 || 308 || 240 || 44 || 5 || 14 || 19 || 24

Au niveau international 

|-
| 2013 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 0 || 1 || 1 || 0 || align="left"|

Références 

Naissance en juin 1990
Naissance en Ontario
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Colts de Barrie
Joueur du Spirit de Saginaw
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary